NNT Dichterbij, jaarlijks terugkerend theaterproject waaraan 60 jongeren deelnemen;
 Dichterbij (stichting), stichting voor mensen met een verstandelijke handicap;
 Dichterbij (single), een single uit 2012 van de Vlaamse groep Teek.